Bruno Roberto Pereira da Silva, noto come Bruninho (2000) – calciatore brasiliano
 Bruno Heleno Pereira da Silva, noto come Bruno Heleno (1976) – ex calciatore brasiliano